Лу́кас Родри́гес (): Родригес, Лукас Науэль (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Родригес, Лукас (футболист, 1997) (род. 1997) — аргентинский футболист.